El Torneig de Lugano 2018, conegut oficialment com a Samsung Open 2018 o també Ladies Open Lugano 2018, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura interior que pertany als International Tournaments del circuit WTA femení. La segona edició del torneig es va disputar entre el 9 i el 15 d'abril del 2018 al Tennis Club Lido de Lugano, Suïssa. L'edició inaugural es va disputar a la ciutat suïssa de Biel/Bienne.

La tennista belga Elise Mertens va guanyar el doblet aconseguint la victòria en categoria individual i de dobles, per contra, la bielorussa Aryna Sabalenka també optava al doblet però va perdre les dues finals. També fou el segon doblet de la temporada, ja que també ho va aconseguir a Hobart, a principis d'any.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

WTA Tour 2018
Competicions tennístiques a Suïssa
Cantó de Ticino